Franciaország
La Roque-Alric, település Franciaországban, Vaucluse megyében
La Roque-d’Anthéron, település Franciaországban, Bouches-du-Rhône megyében
La Roque-Baignard, település Franciaországban, Calvados megyében
La Roque-sur-Cèze, település Franciaországban, Gard megyében
La Roque-Esclapon, település Franciaországban, Var megyében
La Roque-Gageac, település Franciaországban, Dordogne megyében
La Roque-Sainte-Marguerite, település Franciaországban, Aveyron megyében
La Roque-sur-Pernes, település Franciaországban, Vaucluse megyében